Биг-Бенд () — город на востоке Эсватини, на территории округа Лубомбо.

Географическое положение 
Город находится в центральной части округа, на левом берегу реки Мапуто (Лусутфу), на расстоянии приблизительно 60 километров к юго-востоку от столицы страны Манзини. Абсолютная высота — 77 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1997 года численность населения составляла 9 374 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет выращивание сахарного тростника.
В окрестностях города расположено два аэропорта (ICAO: FDBS и ICAO: FDUB). Также через город проходит автотрасса MR8.

Примечания 

Города Эсватини